Anna Ferzetti – attrice italiana
 Gabriele Ferzetti – attore italiano